Esport:
Oñate: sobrenom amb què és conegut el pilotari valencià Francisco Javier García Atienza.
 Geografia:
Oñate, en basc Oinati o Oñati, vila de Guipúscoa (País Basc).